Benetton B199 — гоночный  автомобиль, разработанный Пэтом Симмондсом и Ником Виртом и построенный командой Benetton для участия в чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года.

История

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

http://www.formula1.ru/Team/Benetton/B199.htm

Шасси Benetton Формулы-1